Власова, Ольга Александровна:
 Власова, Ольга Александровна (1958—2020) — советский и российский литературовед, африканист.
 Власова, Ольга Александровна (род. 1982) — российский философ, доктор наук, профессор СПбГУ.